Henrik Møller (ur. 1965) – duński polityk, poseł do Folketinget
 Henrik Møller (ur. 1985) – duński żużlowiec